Сентлёринцский район () — район в медье Баранья, Венгрия со столицей в городе Сентлёринц. В состав района входит 20 населённых пунктов, в которых проживает 15 447 жителей. Сентлёринцкий район граничит с Сигетварским районом на западе, Шашдским районом — на севере, Печским районом на востоке, Шейеским районом на юге.

Населённые пункты 

Районы Бараньи